Kühweid steht für ist der Name folgender Orte:
 Kühweid (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft von Bad Kreuzen in Oberösterreich

 Kühweid (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil der Gemeinde Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau